Cayeux-i Anseau, IV. Anseau, (1165/80–1221 után) keresztes lovag
 Cayeux-i Anseau (1195/1205–1273/76), V. Anseau, a Konstantinápolyi Latin Császárság régense, Tzurulosz kormányzója Kis-Ázsiában
 Cayeux-i Anseau (–1288 után), VI. Anseau, Dominois ura, az előbbi fia
 Cayeux-i Anseau (–1329 után), VII. Anseau, Boutaincourt ura